NGC 4334 (другие обозначения — UGC 7458, MCG 1-32-35, ZWG 42.66, VCC 638, IRAS12208+0744, PGC 40218) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4334
Дева (созвездие)